Een verkeersweg:
 N571 (België)
 N571 (Frankrijk)
 N571 (Nederland), zie Provinciale weg 571

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing